Panaf est le diminutif de 
 Festival panafricain d'Alger, un festival culturel.
 Françoise de Panafieu, une personnalité politique française.